La pera es una fruta producida por los árboles del género Pyrus.

Pera también puede referirse a:

Plantas
 Pera, género perteneciente a la familia Peraceae, anteriormente incluida como subfamilia Peroideae, en las euforbiáceas.

Lugares
 Pêra, freguesia portuguesa del municipio de Silves.
 La Pera, municipio español de la comarca catalana del Bajo Ampurdán.
 Beyoğlu, distrito de Estambul (Turquía), que en la Edad Media se conocía como Pera (en griego , "el otro lado"), nombre que se utilizó hasta principios del .

Personas
 Alfredo Le Pera, letrista, escritor y periodista argentino.
 Joan Pera, actor español de cine y teatro.
 Roger Pera, actor español.
 DJ Pera, DJ y productor discográfico de Málaga, España.
 Marco Junio Pera (en latín , Marcus Junius D. f. D. n. Pera), político y militar romano durante la segunda guerra púnica.

Miscelánea
 Pera vaginal o pera de la angustia, instrumento de tortura.
 Pera irrigadora, instrumento de caucho para duchas vaginales o para colocar enemas.
 Pera de boxeo, implemento de entrenamiento de los boxeadores.

Partes del cuerpo
 En Argentina y Chile al mentón le llaman Pera, para referirse a esto, Diríjase al artículo Barbilla.